Миня (в верховьях Большая Миня) — река в Северо-Байкальском районе Бурятии и Казачинско-Ленском районе Иркутской области, правый приток Киренги. Длина реки — 176 км, площадь водосборного бассейна — 4820 км².

Начинается в горах, поросших лесом. Течёт в общем западном направлении через лиственничный, пихтово-еловый, берёзово-пихтовый, елово-берёзовый и лиственнично-сосновый лес. Впадает в Киренгу справа в 179 км от её устья у деревни Ермаки.

Ширина реки выше устья Неручанды — 30 метров, глубина — 0,7 метра. Вблизи устья эти величины достигают 130 и 3 метров соответственно.

Среднегодовой расход воды — 112 м³/с.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 4 км: Чёрная (приток Мини) (лв)
 21 км: Зелинная (лв)
 26 км: Горевая (пр)
 33 км: Юхта (лв)
 Красная (пр)
 45 км: Солянка (пр)
 50 км: Ревунья (пр)
 70 км: Быстрый (лв)
 Скалистый (пр)
 72 км: Пихтовый (пр)
 75 км: Малая Миня (лв)
 82 км: Мрачный (пр)
 87 км: Водопадный (лв)
 91 км: Горелый (пр)
 101 км: Ветвистый (пр)
 103 км: Левая Миня (лв)
 110 км: Левгондяк (пр)
 116 км: Долгокит (пр)
 123 км: Уокит (лв)
 125 км: Неручанда (лв)
 130 км: Светлый (лв)
 Солоскит (пр)
 162 км: река без названия (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Ленскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Киренга. Речной бассейн реки — Лена.

Код водного объекта — 18030000312117100010117.

Примечания 

Бассейн Лены
Реки Северо-Байкальского района
Реки Казачинско-Ленского района